Кубок Узбекистана по футболу 2018 года — футбольный турнир, в котором участвовали 30 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1/32 финала. Финальный матч состоялся 28 октября 2018 года на стадионе «Истиклол» в Фергане между алмалыкским АГМК и ташкентским «Пахтакором». Обладателем Кубка впервые стал АГМК.

1/32 финала

1/16 финала

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 

 Суперлига Узбекистана 2018
 Про-лига Узбекистана 2018
 Вторая лига Узбекистана 2018

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

2018
Спорт в Узбекистане в 2018 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2018